Ирен Владимирова Кривошиева е българска актриса.

Биография 
Родена на 8 юли 1956 г. в София. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“ през 1982 г. Работи в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в Шумен (1982 – 1985) и театър „Сълза и смях“.

Член на Съюза на българските филмови дейци.

От 1992 г. живее в САЩ, където се снима в американския сериал „13 часа“.

Има син – Владимир, за когото Стефан Данаилов признава, че е негово дете.

Награди и отличия 
 „Награда за женска роля“ на СБФД за (Тинка) от филма Хотел „Централ“ (1983).
 „Награда за женска роля“ за (Тинка) от филма Хотел „Централ“ ФБИФ (Варна, 1984).
 „Голямата награда за филм ЗЛАТЕН ЛАЧЕНО“ за Хотел „Централ“ на МКФ (Авелино, Италия, 1984).
 „НАГРАДАТА НА СОФИЯ за женска роля“ за (Мария) във филма В името на народа (1984).

Театрални роли 
 „Албена“ (Йордан Йовков) – Албена
 „Комедия от грешки“ (Уилям Шекспир)
 „Таланти и поклонници“ (Александър Островски) – Саша

 ТВ театър
 „Времето, което ни разделя“ (1989) (Руденко Йорданов)
 „Километри“ (1989) (Кева Апостолова)
 „Ревизия“ (1988) (Борис Рабкин)
 „Години на странствуване“ (1987) (Александър Арбузов), 2 части
 „Меден месец“ (1985) (Николай Никифоров)
 „Търси се нова майка“ (1983) (Олга Кръстева)
 „Щурци в студено време“ (1983) (Георги Крумов)

Филмография

Библиография 
 Ирен Кривошиева. Моят грях. С., 2011.

Източници

Външни препратки 
 
 Ирен Кривошиева в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Участници в български реалити формати
Българи в САЩ
Родени в София